Tessah Andrianjafitrimo (ur. 11 października 1998 w Montpellier) – francuska tenisistka pochodzenia malgaskiego.

Kariera tenisowa 
W swojej karierze zwyciężyła w sześciu singlowych i dwóch deblowych turniejach rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA Tour w singlu sklasyfikowana była na 139. miejscu (20 czerwca 2022) i w deblu na 389. miejscu (2 lipca 2018).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Francuskie tenisistki
Francuzi pochodzenia malgaskiego
Ludzie urodzeni w Montpellier
Urodzeni w 1998